En Pologne, Zborowskie désigne :
 Zborowskie, un village de la voïvodie de Łódź,
 Zborowskie, un village de la voïvodie de Silésie.